Pierotti est un patronyme italien port notamment par :

 Piero Pierotti (1912-1970), réalisateur, scénariste et journaliste italien ;
 Raffaele Pierotti (1836-1905), cardinal italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien